Staatsliga A (1958/1959) była 48. sezonem najwyższej piłkarskiej klasy rozgrywkowej w Austrii. Tytuł obroniła drużyna Wiener SC.

Tabela końcowa

Zobacz też 
 Bundesliga austriacka w piłce nożnej mężczyzn

Bibliografia 

Pierwszy poziom rozgrywek piłkarskich w Austrii
1958 w piłce nożnej
1959 w piłce nożnej
1958 w Austrii
1959 w Austrii